John Travers Cornwell (1900-1916) est un héros de guerre britannique qui reçut la croix de Victoria pour ses actions lors de la bataille du Jutland.
John Cornwell est un écrivain et journaliste britannique connu pour ses critiques de Pie XII.